Das Kabinett Schieck bildete vom 6. Mai 1930 bis zum 10. März 1933 (seit dem 10. Juli 1930 amtierend) die Landesregierung von Sachsen.

Schieck